Heisch ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Heisch (* 1963), Schweizer Komponist, Kontrabassist und Musikkritiker
 Peter Heisch (1935–2019), Schweizer Schriftsteller, Satiriker und Korrektor

Heisch ist
 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Hausen am Albis im Bezirk Affoltern des Kantons Zürich in der Schweiz, siehe Hausen am Albis
der Name eines Ortsteils der Gemeinde Krummwisch im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland, siehe Krummwisch

Siehe auch:
 Gutshof